Автобетоносмеси́тель (АБС, бетономеша́лка, миксер) — грузовой автомобиль, оборудованный вращающейся ёмкостью для перевозки бетона.

Классификация автобетоносмесителей 
АБС являются подвидом бетоносмесителей, которые также бывают:
 стационарными,
 передвижными (в виде прицепов).

Кроме того, выделяются следующие классификации АБС:
 по типу расположения смесительной установки и направлению разгрузки АБС подразделяются на:
 АБС с разгрузкой «назад». Наиболее популярный в российской практике бетонирования тип,
 АБС с разгрузкой «вперед». Позволяет водителю миксера управлять и контролировать процесс разгрузки, не выходя из кабины;
 по типу привода смесительного оборудования:
 механический — устаревший вариант (для вращения барабана используется цепной привод или вал отбора мощности от двигателя),
 гидравлический — современный стандарт (для вращения барабана используется гидромотор),
 по типу двигателей смесительного оборудования:
 автономные двигатели — более шумные, но более надежные — в случае поломки двигателя автомобиля перемешивание бетонной смеси не прекращается,
 двигатели на шасси — более экологичные, менее шумные, способствуют уменьшению массы АБС.

Устройство. Технологии перемешивания 
Использование специализированного транспорта для перевозки бетонной смеси обусловлено п. 7.2. ГОСТ 7473-94 «Смеси бетонные. Технические условия»: «Применяемые способы транспортирования бетонных смесей должны исключать возможность попадания в них атмосферных осадков, нарушения однородности, потери цементного раствора, а также обеспечивать предохранение смеси в пути от воздействия ветра и солнечных лучей.»

Сохранность и однородность бетонной смеси при транспортировке обеспечивается вращением барабана.
Внутри барабана находятся спиральные лезвия. При вращении в одном направлении (при загрузке и транспортировке) лезвия загоняют смесь глубже в барабан. При вращении в другом направлении (при разгрузке) используется механизм Винт Архимеда, с помощью которого смесь выгружается.

Приготовление бетонной смеси возможно непосредственно в автобетоносмесителе при транспортировке, когда в барабан загружаются цемент, вода и заполнители. В российской практике бетонирования более распространена схема транспортировки готовой бетонной смеси, замешанной на заводе.

Основные производители автобетоносмесителей 

Всего в России 3 производителя АБС:
 ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» www.tzacom.ru (г. Туймазы, Республика Башкортостан), торговая марка «ТЗА». Входит в группу «КамАЗ» (21 %/23%),
 ЗАО «КОМЗ-Экспорт» (Каменский опытный механический завод, г. Каменск-Шахтинский, Ростовская область), торговая марка «Tigarbo»,

 ООО «Пушкинский ремонтно-механический завод» (г. Пушкин, г. Санкт-Петербург), также известен как ПРМЗ или ПМЗ.

Еще 1 российский производитель остановил производство АБС после 2009 года:

 ЗАО «Бецема» (г. Красногорск, Московская область),

Доля импортных поставок за последние годы существенно упала (по итогам 2007 года — суммарно 30 %, по итогам 2010 года — 10 %). Среди импорта наибольшей популярностью пользуется продукция:
 европейских производителей (74 % импорта, 7 % всех поставок в 2010 году),
 Liebherr (Германия, 60 % среди европейских поставок, или 4 % всех поставок),
 Schwing Stetter (Германия)
 Cifa (Италия),
 китайских производителей (17 % импорта). При регистрации китайских АБС в России производитель смесительного оборудования не указывается.

После повышения таможенных пошлин существенно снизилась доля подержанных автомобилей в структуре импорта (2010 год: 87 % зарубежной техники ввозится новой, 13 % — бывшей в употреблении, 2007 год: 22 % и 78 %).

Объемы (размеры) автобетоносмесителей 

Российскими производителями поставляются на рынок АБС объемом 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 м3.

Наиболее востребованным является АБС объемом 7 м3 (57 % поставленной техники).

Следующие по популярности: АБС объемом 9 м3 (17 %) и 5 м3 (15 %).

За рубежом наиболее популярным объемом является 6 м3 (~8 кубических ярдов).

Поставщики шасси автобетоносмесителей 

Наиболее популярным шасси является российское шасси производства КамАЗ. Другими российскими шасси, используемыми для производстве АБС, являются ЗИЛ, Урал, и Амур (бывший ЗИЛ-130).
Также на российском рынке представлен широкий спектр АБС на импортных шасси:
 Белоруссия — МАЗ, БелАЗ, МЗКТ,
 Украина — КрАЗ,
 Германия — Mercedes-Benz, MAN,
 Нидерланды — DAF,
 Швеция — Volvo, Scania,
 Италия — Iveco,
 США — Ford, Kenworth,
 Япония — Nissan, Mitsubishi, Isuzu, Hino,
 Корея — Daewoo,
 Китай — Howo, DongFeng, Shacman и другие.

Поставщики барабанов и шасси автобетоносмесителей для ведущих производителей бетона 
В таблице представлены данные, оборудованием каких производителей пользуются ведущие производители бетона Московского региона.

В таблице представлены данные, оборудованием каких производителей пользуются ведущие производители бетона и раствора Астраханской области.

Примечания

См. также 
 Бетоносмеситель
 Автоцементовоз
 Бетон
 Бетононасос

Коммерческий транспорт
Машины для бетонных работ
Технологический транспорт
Смесители